fxg est un sigle qui peut désigner :
 fxg (où fxg signifie Flash XML Graphics), un format de fichier graphique.

FXG est un code qui peut désigner :
 Air Cargo Express, une compagnie aérienne opérant en Alaska, aujourd'hui disparue, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code